Il singolare femminile dell'Ordina Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Tamarine Tanasugarn era la detentrice del titolo e ha vinto in finale 6–3, 7–5, contro Yanina Wickmayer.

Teste di serie 

  Dinara Safina (semifinali)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Flavia Pennetta (quarti)
  Sorana Cîrstea(secondo turno)

 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (quarti)
 Iveta Benešová (secondo turno)
 Elena Vesnina (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Ordina Open 2009